SDLC steht als Abkürzung für:

 Software Development Life Cycle, siehe Vorgehensmodell zur Softwareentwicklung
 Synchronous Data Link Control, ein Netzwerkprotokoll
 Systems Development Life Cycle, ein Konzept im Systems Engineering

Abkürzung